Witalij Ołehowycz Kaliniczenko (; ur. 9 sierpnia 1993 w Worochcie) – ukraiński skoczek narciarski i kombinator norweski. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2013, 2015, 2017, 2019 i 2021), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2010–2013). Brał także udział w uniwersjadzie (2015) i zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2009). Były rekordzista Ukrainy w długości skoku narciarskiego i wielokrotny mistrz kraju.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lutym 2009 w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Szczyrku, gdzie w konkursie drużynowym (HS106/3x5 km) zajął z ukraińskim zespołem 8. miejsce, a indywidualnie był 18. (sprint HS106/7,5 km) i został zdyskwalifikowany (Gundersen HS106/15 km).

Czterokrotnie wystąpił w zmaganiach kombinatorów norweskich o mistrzostwo świata juniorów, za każdym razie biorąc udział tylko w konkursach indywidualnych – w 2010 był 52. (Gundersen HS106/10 km) i 56. (Gundersen HS106/5 km), w 2011 dwukrotnie 51. (Gundersen HS106/5 km i Gundersen HS106/10 km), w 2012 43. (Gundersen HS106/5 km) i 47. (Gundersen HS106/10 km), a w 2013 zajął 17. (Gundersen HS106/5 km) i 31. (Gundersen HS106/10 km) miejsce.

W 2013 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie uplasował się na 47. (Gundersen HS134/10 km) i 51. (Gundersen HS106/10 km) pozycji, a w sprincie drużynowym (HS134/2x7,5 km), wspólnie z Wiktorem Pasicznykiem, zajął 14. miejsce.

W latach 2011–2014 wystartował w niespełna 30 konkursach Pucharu Kontynentalnego, zdobywając punkty dwukrotnie – 11 stycznia 2013 w Czajkowskim był 23. (Gundersen HS140/10 km), a dwa dni później w tej samej miejscowości zajął 22. miejsce (Gundersen HS140/10 km). W sierpniu 2012 zadebiutował w Letnim Grand Prix, indywidualnie plasując się najwyżej na 47. miejscu, a w sprincie drużynowym na 19. pozycji – cztery starty jakie wówczas zanotował były jego jedynymi w karierze w tym cyklu.

Ośmiokrotnie wziął udział w zawodach Pucharu Świata. W cyklu tym zadebiutował 2 lutego 2013 w Soczi, gdzie był 43. (Gundersen HS140/10 km). Najlepszy wynik indywidualnie zanotował 10 lutego 2013 w Ałmaty, gdzie uplasował się na 38. pozycji (Gundersen HS140/10 km). Z kolei drużynowo najwyższe miejsce zajął 12 stycznia 2014 w Chaux-Neuve, gdzie z Rusłanem Bałandą był 20. (sprint drużynowy HS117/2x7,5 km).

Ostatni w karierze występ w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS zanotował 23 lutego 2014 podczas Pucharu Kontynentalnego w Eisenerz.

Skoki narciarskie 
W latach 2008–2010 sporadycznie startował w konkursach FIS Cupu, punktując raz – 20 grudnia 2008 w swoim debiucie w tym cyklu był 29. W styczniu 2010 wziął także udział w konkursie drużynowym w ramach mistrzostw świata juniorów, w którym reprezentacja Ukrainy zajęła 15. miejsce (Kaliniczenko został wówczas zdyskwalifikowany).

Do startów w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS powrócił latem 2013, startując w 6 konkursach FIS Cupu, a do dyscypliny tej na stałe przeniósł się latem 2014.

W 2015 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów, odpadł jednak w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. W tym samym roku wystartował także w uniwersjadzie, plasując się indywidualnie na 35. pozycji.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 1 sierpnia 2014 w Wiśle, gdzie w ramach letniej edycji tego cyklu był 46. Pierwsze punkty w ramach tej rywalizacji, także podczas konkursu na igelicie, zdobył w sierpniu 2016 zajmując w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm 23. pozycję. Z kolei w zimowej edycji PK debiutanckie punkty zdobył w lutym 2017 w Erzurum, gdzie był 22. i 21..

W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił 13 stycznia 2017 w Wiśle, gdzie odpadł jednak w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. W październiku 2017 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Letnim Grand Prix, jednak w zawodach w Klingenthal również odpadł w kwalifikacjach.

W 2017 ponownie wystartował w mistrzostwach świata seniorów, jednak, podobnie jak 2 lata wcześniej, nie zakwalifikował się do żadnego konkursu głównego (w kwalifikacjach na skoczni normalnej został ponadto zdyskwalifikowany).

W 2018, ze względu na problemy zdrowotne z plecami, opuścił sezon letni, ani razu nie występując na arenie międzynarodowej. Do treningów i startów powrócił w październiku tego roku, w trakcie letnich mistrzostw kraju, na których był najlepszym skoczkiem, zdobywając złote medale we wszystkich 3 konkurencjach. W lutym 2019 zadebiutował w konkursie głównym mistrzostw świata seniorów, zajmując na skoczni dużej 42. lokatę (na mniejszym obiekcie ponownie odpadł w kwalifikacjach).

14 lipca 2019 w Szczuczyńsku, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując w rozegranym tam konkursie 10. lokatę. W sezonie 2019/2020 po raz pierwszy występował częściej w Pucharze Świata, 10 razy odpadając w kwalifikacjach i raz awansując do głównej części zmagań – 21 lutego 2020, podczas zawodów w Râșnovie, zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 48. lokatę.

10 grudnia 2020, podczas kwalifikacji do konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach narciarskich, skokiem na odległość 195,5 metra ustanowił rekord Ukrainy w długości skoku narciarskiego, a w samym konkursie zajął 38. lokatę. 16 stycznia 2021 w Innsbrucku zajął 10. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego, pierwszy raz w karierze plasując się w tym cyklu w czołowej dziesiątce. W sezonie 2020/2021 trzykrotnie wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata; najwyżej sklasyfikowany był na 37. pozycji. Na przełomie lutego i marca 2021 w Oberstdorfie wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie na skoczni normalnej był 44., na dużej 29., a w rywalizacji drużynowej z ukraińskim zespołem zajął 13. lokatę.

We wrześniu 2021 w Szczuczyńsku zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Grand Prix, w pierwszym konkursie plasując się na 19. miejscu. W sezonie zimowym 2021/2022 dwukrotnie wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując w Engelbergu 37. i 44. miejsce. W lutym 2022 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich, plasując się na 44. pozycji w konkursie indywidualnym na skoczni dużej.

Kaliniczenko w swojej karierze wielokrotnie zdobywał tytuły mistrza Ukrainy w skokach narciarskich.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2013  Val di Fiemme – 51. miejsce (Gundersen HS106/10 km), 47. miejsce (Gundersen HS134/10 km)
 Drużynowo
 2013  Val di Fiemme – 14. miejsce (sprint HS134/2×7,5 km)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: 87.
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2012: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty W. Kaliniczenki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Kaliniczenki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty W. Kaliniczenki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty W. Kaliniczenki na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy kombinatorzy norwescy
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993